WKF steht als Abkürzung für:

 World Karate Federation, ein weltweiter Karate-Dachverband, wurde 1992 aus der ehemaligen World Union of Karate Do Organisations (WUKO) gegründet
 World Kickboxing Federation, einer der großen internationalen Fachverbände für die Sportart Kickboxen
 Wiener Karosserie- und Flugzeugfabrik

Abkürzung